Fawn steht für:
 einen Farbton von Haustierfell, siehe Rehfarbe
 Fairey Fawn, Flugzeugmodell der Fairey Aviation Company
 Fawn River (Severn River), Nebenfluss des Severn River, Kanada

Siehe auch:
 Fawn Island (Begriffsklärung)
 Fawn Township (Begriffsklärung)